Біллі Джин Кінг і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Навратілова, яка виступала в парі з Пем Шрайвер.

Навратілова і Шрайвер програли в півфіналі парі Розмарі Касалс і Венді Тернбулл.

Кеті Джордан і Енн Сміт виграли титул, перемігши у фіналі пару Касалс і Тернбулл з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1981 ITF US Open Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1981 у жіночому тенісі
1981 в американському спорті